Touil kan syfta på:
Touil, Hodh Ech Chargui – en kommun i departementet Timbedra i regionen Hodh Ech Chargui i Mauretanien
Touil, Hodh El Gharbi